Conrad von Heydendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Conrad von Heydendorff, Geburtsname von Annemarie Suckow von Heydendorff (1912–2007), deutsche Bildhauerin

 Samuel Conrad von Heydendorff (1647–1727), siebenbürgischer Richter und Politiker